Ленгенфельд () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 70208.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вилли Кюн (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 местный список: 5 мест.
 местный список: 4 места.
 местный блок: 3 места.
 Партия Die Alternative занимает 3 места.
 Партия Altes erhalten занимает 1 место.
 Партия Für Längenfeld занимает 1 место.

Фотографии

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля